

Presentación previa 
El serbio Dušan Lajović fue el campeón defensor, pero decidió participar en el Torneo de Queen's Club 2014.

El español Pablo Carreño Busta ganó el título, derrotando al argentino Facundo Bagnis en la final, 4–6, 6–4, 6–1.

Cabezas de serie 

 'Pablo Carreño Busta (CAMPEÓN)
 Pablo Andújar (Cuartos de final)
 Pere Riba (Segunda ronda, retiro)
 Filippo Volandri (Segunda ronda)

<li>  Albert Ramos (Primera ronda)
<li>  Malek Jaziri (Primera ronda, retiro)
<li>  Pablo Cuevas ''(Cuartos de final)
<li>  Facundo Bagnis (FINAL)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Caltanissetta 2014